Seznam divizij z zaporedno številko 6.

Seznam 
 Pehotne
 6. divizija (Avstralija)
 6. divizija (Združeno kraljestvo)
 6. pehotna divizija (Združeno kraljestvo)
 6. pehotna divizija (Norveška)
 6. pehotna divizija (ZDA)
 6. finska pehotna divizija (Zimska vojna)
 6. finska pehotna divizija (Nadaljevalna vojna)

 Zračnoprevozne
 6. zračnoprevozna divizija (ZDA)

 Marinske
 6. marinska divizija (ZDA)

 Oklepne
 6. oklepna divizija (ZDA)

 Gorske
 6. SS-gorska divizija »Nord«

Glej tudi